De Wree peut faire référence à:

 Kris De Wree (né en 1981), un footballeur belge
 De Wree, famille noble flamande, dont est issu:
 Olivier de Wree (connu aussi sous le nom de Vredius, 1596-1652), un historien flamand de la première moitié du 17e siècle